Росицкий — фамилия; имеет женскую форму Росицкая.
 Росицкий, Богумир (1922—2002) — чехословацкий и чешский зоолог и энтомолог.
 Росицкий, Томаш (род. 1980) — чешский футболист, атакующий полузащитник сборной Чехии.